Желобки — название населённых пунктов:

 Желобки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России.
 Желобки — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.